Burdur puede referirse a:

 Burdur, ciudad de Turquía.
 Burdur, provincia de Turquía.
 Burdur, lago de Turquía.
 Burdur, sitios web en Turquía.